Haddadus är ett släkte av groddjur. Haddadus ingår i familjen Craugastoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärtlösa groddjur
Haddadus